Elena Ilieva – ex cestista bulgara
 Margarita Ilieva – ex cestista bulgara
 Mariana Ilieva – ex cestista bulgara
 Saška Ilieva Aleksandrova – ex cestista e allenatrice di pallacanestro bulgara naturalizzata italiana
 Žaneta Ilieva – ex ginnasta bulgara